Hippodameia (Oudgrieks: ) is een figuur uit de Griekse mythologie. 

Zij is de dochter van koning Oinomaos van Pisa die wilde voorkomen dat ze zou trouwen. Daarom moest iedere geliefde meedoen aan de paardenrace: verloor hij de race, dan werd hij vermoord en als hij won, dan werd Hippodameia's vader vermoord.

Pelops werd door Hippodameia geholpen om van haar vader te winnen en dat lukte. Haar vader werd volgens de regels vermoord. Ze regeerden samen over Pisa en ze kregen een hoop kinderen.

Stamboom 

Koningin in de Griekse mythologie